Значення аеропорт Чернігова може мати наступні значення:

 Аеропорт Чернігів-Шестовиця  — колишній цивільний аеропорт, що був зачинений у 2002 році і був розташований у 15 км на південний захід від Чернігова в межах Чернігівської міської громади.

 Авіабаза Півці  — колишня військова авіабаза ВПС України, що була розформована у версні 2004 року і була розташована в 5 км на північ від центру Чернігова.

Станом на 2022 рік у Чернігова немає ні цивільного, ні військового аеропорту, а авіабаза Півці і чернігівський аеропорт Шестовиця зачинені.